East Hill ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Hill (Pennsylvania), im Lycoming County
 East Hill (Tennessee), im Marion County
 East Hill (Washington), im King County
 East Hill (Wisconsin), im Marathon County

Orte im Vereinigten Königreich:
 East Hill (Kent)

Erhebungen:
 East Hill (Bahamas), Erhebung auf Great Inagua

im NRHP gelistete Objekte:
 East Hill Historic District, in Ithaca, New York, ID-Nr. 86001652
 East Hill House and Carraige House, in Riverdale, Iowa, ID-Nr. 99001384
 East Hill Residential Historic District, in Wausau, Wisconsin, ID-Nr. 04000360

Siehe auch:
 East Hills